Asszonyfalva, ma Győrasszonyfa
 Asszonyfalva, község Romániában, Szeben megyében
 Asszonyfalva, Vasasszonyfa Vas megyei község ideiglenes neve 1937 és 1939 között